335 км, 335-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Разъезд 335 км — упразднённый населённый пункт в Карагандинской области Казахстана. Находился в подчинении городской администрации Жезказгана.
 Железнодорожная Казарма 335 км — упразднённый населённый пункт в Алейском районе Алтайском крае России. Входил в состав Большепанюшевского сельсовета.

 335 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 844345
 335 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, Тульская область. Код 225245
 335 км, иногда обозначается как 336 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, Калужская область. Код 185052
 335 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 458819
 335 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 299817

Примечания